

Localidades

Friendsville (Maryland)
Friendsville (Pensilvânia)
Friendsville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos